Турнир по регби-7 проводился впервые на летней Универсиаде 2013 года. В следующий раз турнир по регби-7 проводился на летней Универсиаде 2019 как факультативный (не включённый в основную программу Универсиады). В третий раз регби-7 будет присутствовать в программе летних Универсиад в 2023 году.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
Rugby Sevens - FISU
International Rugby Board